św. Jow – żyjący na przełomie XVI i XVII w. pierwszy patriarcha Moskwy i Wszechrusi
 JOW lub jow – skrót od jednomandatowego okręgu wyborczego